Ла Гранадиља има више значења:

 Ла Гранадиља (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранадиља (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранадиља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранадиља (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику